

Валонн — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду

Валон — громада в кантоні Фрібур

Особи 
 Валон Ахмеді — албанський футболіст
 Валон Беграмі — швейцарський футболіст
 Валон Беріша —  норвезький та косовський футболіст
 Валон Сарачіні — економіст і політик Північної Македонії албанського походження